Бока де ла Кањада има више значења:

 Бока де ла Кањада (Сан Мигел де Аљенде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Бока де ла Кањада, Куарта Манзана де Кресенсио Моралес (Зитакуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Бока де ла Кањада (Рајон), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Бока де ла Кањада, Марија Андреа (Рајон), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику